Prowincja Południowa – prowincja Izraela
 Prowincja Południowa – prowincja Nowej Kaledonii
 Prowincja Południowa – prowincja Rwandy
 Prowincja Południowa – prowincja Sierra Leone
 Prowincja Południowa – prowincja Sri Lanki
 Prowincja Południowa – prowincja Zambii